Am Fischmarkt steht für:

 Am Fischmarkt (Lüneburg), Straße in Lüneburg
 Am Fischmarkt (Stralsund), Straße in Stralsund